

Alimentation et botanique 
 Marron : qualité supérieure de grosses châtaignes, fruit du châtaignier cultivé.
 Marron glacé : marron confit au sucre.
 Crème de marrons : pâte sucrée tirant sa base de brisures de marron glacé.
 Marron d'Inde : graine non comestible du marronnier d'Inde.

Couleur 
 Marron : gamme de couleurs dans l'orange sombre.

Retour à la liberté 
 Marron (adjectif substantivé) : esclave enfui, menant une existence hors du contrôle de son maître.
 Marron (adjectif substantivé): animal domestique retourné à l'état sauvage, par extension du phénomène de marronnage.

Pyrotechnique 
 Marron : Terme désignant un « pétard » de très forte puissance destiné à faire du bruit lors d'un feu d'artifice. Il en existe deux types selon leur utilisation et leur puissance : le marron de terre (petit calibre tiré au sol) et le marron d'air (gros calibre tiré avec un mortier ou une fusée), qui débute ou termine un feu d'artifice.

Industrie cinématographique 
Copie positive intermédiaire (interpositif) à grain très fin et faible contraste, faite à partir du négatif après montage. Ce contretype positif, dont l’émulsion est brune, sert à produire les internégatifs destinés au tirage des copies d’exploitation projetées dans les salles. (Voir l’article Tireuse cinématographique.)

Patronyme 
Marron est un nom de famille porté notamment dans l'Ardèche et l'Isère; diminutif de .

Paul-Henri Marron, né en 1754 à Leyde et mort en 1832  à Paris, est un pasteur français.

Voir aussi 

 Pages d'homonymie : , .
 Marelle, un mot venant de l’ancien français (XIIe siècle) , signifiant « palet, jeton, ou petit caillou », apparenté au mot marron